

Костулень () — комуна у повіті Ясси.
 Костулень () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Костулень.

Костулень () — село у Унгенському районі.